est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique
 phénol, numéro CAS 
 oxépine, numéro CAS